Fernand Grenier peut désigner :
 Fernand Grenier (1901-1992), un député et dirigeant du Parti communiste français ;
 Fernand Grenier (1927-), un géographe, historien et professeur québécois ;
 Fernand Grenier (1927-1988), une personnalité politique québécoise.